«Lane moje» (Серб.: Лане моје, Рус. перевод: «Моя лань») название песни сербского певца Желько Йоксимовича, с которой он представлял Сербию и Черногорию на Конкурсе песни Евровидение 2004 в Стамбуле.

После прохождения через полуфинал песня весь финал состязалась с энергичной песней «Дикие танцы» украинской певицы Русланы. В итоге заняла второе место невзирая на победу в полуфинале. Ознаменована этническими элементами и традиционным сербским стилем.

Интерпретации 
 Lane moje
 Good bye
 Lane moje (Инструментальная версия в обработке Alex)
 Lane moje (Восточный микс)
 Lane moje (Транс-микс в обработке Dream Team)

Слова песни

Ссылки 
 «Lane moje»

Песни по алфавиту
Синглы 2004 года
Песни «Евровидения-2004»
Песни Сербии и Черногории на «Евровидении»